Tuomy ist der Familienname folgender Personen:

 Blake Tuomy-Wilhoit (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Dylan Tuomy-Wilhoit (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler